Höljen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Höljen (Skirö socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (5,58 ha)
Höljen (Älghults socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (13,1 ha)
Lilla Höljen, sjö i Oskarshamns kommun, 
Hällesjön-Höljen, sjö i Varbergs kommun,  (8,29 ha)
Höljen, Västergötland, sjö i Alingsås kommun, 
Höljen, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn